donkere boegsprietmot
 duizendknoopboegsprietmot
 geelbandboegsprietmot
 geeltandboegsprietmot
 gestreepte boegsprietmot
 grijstandboegsprietmot
 lichte boegsprietmot
 olijfkleurige boegsprietmot
 purpertandboegsprietmot
 smalle zilverbandboegsprietmot
 spireaboegsprietmot
 tweevleksboegsprietmot
 varenboegsprietmot
 witvlekboegsprietmot
 zandplaatboegsprietmot
 Zeeuwse boegsprietmot
 zwartvlekboegsprietmot